Az Uli Hoeneß-kupa egy szezon előtti labdarúgótorna, amelyet 2013. július 24-én rendeztek meg a müncheni Allianz Arenában. A házigazda Bayern München és a 2012-13-as spanyol bajnok FC Barcelona játszott egymás ellen. Ez a mérkőzés volt az első, amikor Pep Guardiola egykori klubja a Barcelona ellen szerepel a kispadon. A Bayern elnöke, Uli Hoeneß 60. születésnapja alkalmából megrendezett mérkőzés volt. A mérkőzést eredetileg 20:30-kor játszották volna, de változtattak mert a 2013-as női labdarúgó-Európa-bajnokság elődöntőjének időpontjával egyezett volna.

Részt vevő csapatok 
 Bayern München
 Barcelona

Mérkőzés adatok

Jegyzetek 

Nemzetközi labdarúgókupák